Vincente Minnelli (1903-1986), réalisateur américain ;
 Liza Minnelli (1946-) sa fille, actrice, chanteuse et danseuse américaine.